Пара Петра Цетковская / Андреа Главачкова — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — Марион Бартоли и Шахар Пеер — не защищали свой титул.

Посев 

  Натали Деши /  Михаэлла Крайчек (Первый раунд)
  Луция Градецкая /  Рената Ворачова (Полуфинал)

<li> Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова (Первый раунд)
<li> Хисела Дулко /  Аранча Парра Сантонха (Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

ECM Prague Open 2007